Le Bosc kan syfta på:
 Le Bosc, Ariège
 Le Bosc, Hérault